Drago (stilizzato come DRAGO) è una casa editrice italiana internazionale indipendente di arte contemporanea con sede a Roma specializzata in Street Art e Urban Art. Spesso è coinvolta in mostre di arte contemporanea curandole e producendole o come editore ufficiale per diverse gallerie, musei e istituzioni.

Panoramica 
Drago è stata fondata nel 2001 da Paulo Lucas von Vacano, giornalista italo-tedesco e presidente della casa editrice Castelvecchi, con la quale ha realizzato opere come Posse di Antonio Negri e Aspenia Magazine dell'Aspen Institute. A lui si aggiungono Domitilla Sartogo come direttore esecutivo e Nicola Veccia Scavalli come art director e grafico.

Nello stesso anno, pubblica il suo primo libro, Brice Marden: "Opere Su Carta 1964-2001 Brice Marden", seguito dalla pubblicazione di "The Golden Age of Neglect" di Ed Templeton nel 2002, per la mostra a Palais de Tokyo a Parigi. Quest’ultimo, oltre a diventare un best seller, rappresenta ancora oggi la pubblicazione più famosa dello skateboarder artista americano di cui Drago cura e produce la mostra "Angel of Decay", negli spazi dell’Acquario Romano di Roma.

Nel 2002 Drago organizza "Via Crucis" di Andres Serrano, una mostra curata da Marianna Vecellio e Angela Dorazio, che ha avuto luogo nella chiesa sconsacrata di Santa Marta al Collegio Romano. Nel 2003 Drago prende parte a "Now Underground", mostra internazionale a cura di Cecilia Nesbit e per la quale pubblica l'omonimo catalogo. Nel 2005 Drago realizza "La Transavanguardia Italiana" libro sul neoespressionismo italiano di Achille Bonito Oliva, con la partecipazione degli artisti Mimmo Paladino, Francesco Clemente, Sandro Chia, Enzo Cucchi, Nicola De Maria. Drago cura e produce la mostra "Kennedy: La Famiglia, i Valori e la Storia" al tempio di Adriano a Roma. Nel 2007 Drago realizza la mostra "Rome-Antic Delusions" di Jeremy Fish con opere d'arte create appositamente dall'artista in visita nella città eterna. Il catalogo, con lo stesso titolo, è diventato presto un oggetto di culto. Nel 2007 Drago pubblica ''Muerte'', il primo libro del famoso tatuatore e calligrafo Mike Giant, che diventa best-seller di Amazon per diverse stagioni. Nel corso degli anni Drago ha pubblicato diversi best seller come "Young Sleek and Full of Hell" di Aaron Rose, con interventi di artisti come Terry Richardson, Chloë Sevigny, Mark Gonzales, Carlo McCormick, Harmony Korine, Oliver Zaham, Ryan McGinley, Ari Marcopoulos, Rita Ackermann, Barry McGee, Phil Frost e Bruce Labruce. Nel 2007 Drago pubblica anche ''Heroes'' di Adrian Tranquilli, il catalogo della mostra dell’artista alla Galleria Stefania Miscetti di Roma.

Fra i più noti libri Drago citiamo qui "Wild at Heart" di Miss Van; "LA Woman" di Estevan Oriol e "Ah Wah do Dem" di Boogie, che ha ottenuto un punteggio di 9.6 / 10 in una recente recensione di Street Hunters. Tra gli altri libri degni di nota c'è "Antologia" di Letizia Battaglia e "Per Pura Passione", catalogo realizzato in edizione bilingue per l’omonima mostra al MAXXI, Museo nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma, che, oltre al grande successo in Italia, ha visto la fotografa menzionata in articoli su The New York Times, CNN, BBC News, The Wall Street Journal e The Daily Beast.

Drago negli anni ha lavorato a fianco di numerosi operatori nel campo dell’arte contemporanea. Come editore dell'Accademia di Francia a Roma - Villa Medici, responsabile di tutte le pubblicazioni per mostre e artisti in residenza, ha pubblicato i cataloghi delle mostre curate dal direttore e storico dell'arte Eric de Chassey, come “La pesanteur et la Grace”, catalogo della mostra “Abstractions et spiritualité” che racchiude il lavoro di cinque artisti internazionali (Marthe Wéry, Callum Innes, Georges Tony Stoll, Emmanuel Van der Meulen e Emanuele Becheri), e “Jean Auguste Dominique Ingres / Ellsworth Kelly”, omonimo catalogo della mostra dove le opere di Jean-Auguste-Dominique Ingres provengono dal museo del Louvre e dalla collezione privata di Ellsworth Kelly. Tra le pubblicazioni per L'Accademia di Francia a Roma - Villa Medici, inoltre, spiccano “I Mutanti”, catalogo che racchiude gli interventi dei cinque artisti Adel Abdessemed, Stephen Dean, Ellen Gallagher, Adrian Paci e Djamel e il successo "Europunk, La cultura visiva del punk in Europa, 1976-1980", la prima antologia del suo genere che documenta la sottocultura punk. 

Nel 2011 Drago ha realizzato "From Style Writing to Art - a Street Art Anthology" con la gallerista francese Magda Danysz, che si è imposta sul mercato come “la prima Bibbia della Street Art”. Nel 2012 Drago ha pubblicato "The Wrinkles of the City Shanghai" e "The Wrinkles of the City Los Angeles" dall'artista JR, vincitore del TEDPrize. Nel 2013 Drago pubblica “LA Portraits”, il secondo progetto con il fotografo Estevan Oriol.

A Roma, Drago ha collaborato con l’Outdoor Festival per ideare e realizzare un catalogo quinquennale delle loro mostre annuali e con la Dorothy Circus Gallery ha realizzato il progetto “The Trilogy of the Dorothy Circus Gallery”, una trilogia di libri che documentano oltre tre anni di mostre dedicate al movimento artistico Lowbrow e "Hello Here I Am", la prima antologia dell'artista giapponese Kazuki Takamatsu. 

Un grande progetto espositivo realizzato per la prima volta in un museo in Italia è la mostra “Cross the Streets” al MACRO, a cura di Paulo Lucas von Vacano, che ha ospitato più di 200 opere d'arte e raccontato la storia dei graffiti negli ultimi 40 anni, con lavori di Shepard Fairey, Invader, Lucamaleonte, Chaz Bojòrquez, JR, DAIM e molti altri.

Nel 2018 Drago dà vita ad “Art From the Streets”, catalogo dell'omonima mostra della gallerista francese Magda Danysz realizzata all’Art Science Museum di Singapore, e a "This Is Los Angeles" di Estevan Oriol.

Durante la 58a Biennale d'Arte, intitolata "May You Live in Interesting Times", Drago realizza il padiglione del Bahrein, con la mostra "The Wait: Contemporary Artists from Bahrain". Alla stessa Biennale, per il Padiglione dell’Arabia Saudita Drago realizza il catalogo della mostra personale “After Illusion” dell’artista Zahrah Alghamdi, a cura di Eiman Elgibreen e commissionata dal Misk Art Institute. Nel 2019, inoltre, Drago pubblica "Crash Kid, A Hip Hop Legacy".

Nel 2020 l’editore Paulo von Vacano partecipa alla Triennale di Milano in occasione della lectio di Roberto d’Agostino, introdotta da Stefano Boeri, dal titolo "Tracce sul Marciapiede" in cui viene presentato il lavoro di Paolo Cenciarelli, autore del libro "Vangelo MMXVIII" edito da Drago.

Nello stesso anno Drago pubblica "Crossroads: a Glimpse into the Life of Alice Pasquini", la prima antologia di Alicè, Street Artist di fama internazionale, nominata artista dell’anno da Rai Radio 3.

Drago collabora inoltre con l’organizzazione Susan G. Komen Italia per la realizzazione di un murale, affidato ad Alice Pasquini, sul tema della cura e prevenzione del cancro al seno, in programma nel corso dell’evento annuale di Komen: Race for the Cure.

Ad aprile, l’autore Drago Estevan Oriol ha scalato la Top Ten di Netflix negli Stati Uniti raggiungendo la quinta posizione con “LA Originals”, un documentario creato con Mister Cartoon sulla cultura chicana, diventato un fenomeno artistico globale.

Nel 2021 Drago pubblica "B.A.D.: Beautiful and Determined", un libro incentrato sull’accettazione di sé e sul concetto di bellezza e self-esteem. Il libro, frutto di una ricerca fotografica decennale per mano delle autrici Erika Zanatta e Alessandra Tisato, è un manifesto sull’empowerment delle donne e delle persone non binarie. 

Nello stesso anno, in occasione del lancio della campagna Primavera/Estate 2021 di Red Valentino, Drago ha realizzato il volume monografico "Stazione Termini Lookbook 2009-2021" con l’autore della campagna diretta da Pierpaolo Piccioli, Niccolò Berretta. Niccolò Berretta per più di dieci anni ha fotografato le persone nella più grande stazione ferroviaria di Roma. A seguito della copertura mediatica, fra cui citiamo il Financial Times, il volume è stato presentato a LMDS, Le Monde de SHC di Shanghai e negli eventi Pop Up Black Tag nei concept store di Roma e Milano.

"Neapolis" è l’ultimo catalogo pubblicato da Drago con il fotografo internazionale Boogie, un libro fotografico da collezione su Napoli con più di 80 immagini in bianco e nero e con l’introduzione di Luchè.

"Street Life" è il primo libro del regista e sceneggiatore Brad Mirman che esplora l’universo di Los Angeles da un punto di vista unico e simbolico. Con più di cento scatti in bianco e nero il fotografo Brad Mirman ci mostra una West Coast mai vista prima, potente e genuina, attraverso immagini senza tempo che raccontano un’emozione. 

Dall’8 al 10 ottobre Drago ha partecipato come direttore creativo e agenzia di comunicazione della XXI edizione dell’International Tattoo Expo di Roma.

A ottobre 2021 Drago ha realizzato la monografia di Janette Beckman dal titolo "Rebels: From Punk to Dior". Il libro racchiude le foto dei pionieri del movimento Hip Hop come Salt-N-Pepa, Run DMC, Grand Master Flash, Slick Rick e LL Cool J. A dicembre Rebels è stato eletto fra i Books of the Year 2021 dal Rough Trade Center di New York. Il Museo Fotografiska ha presentato il volume così come il negozio Dior di New York con la realizzazione di una stampa in edizione limitata. Fra i media che si sono occupati di pubblicizzare compaiono The Guardian, Forbes, Fox5, VMagazine.

Nel secondo semestre dell’anno accademico 2021 per il corso di laurea Fashion Studies della Sapienza Università di Roma, Paulo von Vacano, editore e CEO Drago, ha tenuto assieme al Professore Paolo Cenciarelli diverse lezioni di “Luxury and High Fashion Brand Communication” portando come case studies diverse esperienze progettuali della sua casa editrice.

L’8 dicembre 2022 Drago ha inaugurato, alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, la mostra "Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981", a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy. Il catalogo contiene i testi di Edoardo Albinati, scrittore, Chiara Agradi, storica dell’arte, Luca Massimo Barbero, direttore dell'Istituto di Storia dell'Arte della Fondazione Giorgio Cini, Bruno Corà, presidente Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, Emilio Garroni, filosofo, Margherita Guccione, direttore MAXXI Architettura, Angelo Loy, presidente dell'Archivio Fotografico Giuseppe Loy, Rosetta Loy, scrittrice, Alice Rohrwacher, regista.

Nell’aprile 2022 Drago realizza il catalogo “Jago” per la prima mostra antologica dell’omonimo scultore a Palazzo Bonaparte (Roma). Jago (scultore) - pseudonimo di Jacopo Cardillo, ma universalmente noto come “The Social Artist”- rappresenta l’emblema dell’artista contemporaneo che fonde talento, attenzione agli esempi della tradizione ed elementi tragici, a temi visceralmente legati allo spirito dei nostri tempi e resi accessibili grazie alla sua innata capacità comunicativa, che ne ha generato un grande successo sui social e sui mezzi di comunicazione di massa.

2002: Ed Templeton The Golden Age of Neglect ()
2005: Aaron Rose Young, Sleek and Full of Hell ()
2006: Papik Rossi Mr. Rossi ()
2006: The Don, Microbo & Bo, Izastikup ()
2008: Alex Flach Berlin Calling ()
2008: Angelo Sindaco Skinstreet ()
2009: Nick Walker: A Sequence of Events ()
2009: Mike Giant Muerte ()
2009: Sten and Lex Stencil Poster ()
2009: Dalek His Majesty Fallacy ()
2009: JonOne JonOne Rock ()
2009: RJ Rushmore The Thousands () 
2009: Mike Giant Coup D'Etat ()
2010: Estevan Oriol LA Woman ()
2010: Dorothy Circus Gallery City Slang ()
2010: Dorothy Circus Gallery Pop Surrealism ()
2011: Miss Van Twinkles ()
2011: Magda Danysz and Marie Noelle Dana: From Style Writing to Art ()
2011: Éric de Chassey Europunk: The Visual Culture of Punk in Europe ()
2011: JBROCK & Diamond Roma Omnia Vincit ()
2011: Ricardo Ghilardi Lo Sguardo Non Mente ()
2011: Brian Adam Douglas Paper Cuts ()
2011: CB Smith Phone Book ()
2012: Miss Van Wild at Heart ()
2012: JR The Wrinkles of the City: Shanghai ()
2012: JR The Wrinkles of the City: Los Angeles ()
2012: Chris Stain Long Story Short ()
2013: Estevan Oriol LA Portraits ()
2013: Ricky Adams: Destroying Everything ()
2013: Dorthy Circus Gallery Once Upon a Time ()
2013: Dorthy Circus Gallery Walk on the Wild Side ()
2013: Magda Danysz Les Bains ()
2013: Micol Di Verol Israel Now ()
2013: Sean Scully Change & Horizontals ()
2014: DAIM Mirko Reisser [DAIM]: 1986-2014 ()
2014: Angelo Sindaco Cooking with the Bears ()
2014: Massimo Sgroi Shepard Fairy #Obey ()
2014: WK WK Act 4 ()
2014: Maureen Brodbeck Oeuvres Photographique ()
2014: Outdoor Roma Wasn't Built in a Day ()
2014: M. Cardelli, A. Nove Isabella Ferrari Forma-Luce ()
2015: Boogie: A Wah Do Dem ()
2015: Dorthy Circus Gallery The Doors of Perception ()
2015: Kazuki Takamatsu Hello Here I AM ()
2016: Letizia Battaglia Anthology ()
2016: Letizia Battaglia Per Pura Passione ()
2016: Stefan Canto: Concrete Archive ()
2016: WK WK-Gear ()
2016: Dolce Q: Rome Wasn't Drawn in a Day ()
2017: Paulo von Vacano The Street is Watching: Where Street Knowledge Meets Photography ()
2017: Paulo von Vacano Cross the Streets ()
2017: Marco Kayone Mantovani Vecchia Scuola: Graffiti Writing A Milano ()
2017: Keffer The Night Day: A Story About The Other Side ()
2017: AAVV: Decades: 5 Artists for 5 Decades of Pop Culture ()
2017: AAVV Io Sono Persona ()
2017: AAVV Jungle: L'Immaginario Animale nella Moda ()
2017: Claudia Pajewski The Hands of the City () ()
2018: Magda Danysz Art From The Streets ()
2018: Estevan Oriol This is Los Angeles ()
2018: Faith XLVII Ex Animo ()
2018: Felipe Pantone Dynamic Phenomena ()
2018: Futura 2000 Full Frame ()
2018: Claudio Zambianchi, Ilaria Schiaffini, Vittoria Caterina Caratozzolo Irene Brin, Gaspero del Corso e La Galleria L'Obelisco ()
2018: JonOne JonOne None Niente Può Fermarmi ()
2019: Paolo Cenciarelli Vangelo MMXVIII ()
2019: N. Shabout, E. Elgibreen After Illusion ()
2019: Napal & Ben Matundu, Crash Kids, A Hip Hop Legacy ()
2020: Alice Pasquini, Crossroads: A Glimpse into the Life of Alice Pasquini ()
2021: Erika Zanatta e Alessandra Tisato, "B.A.D.:Beautiful And Determined" ()
2021: Niccolò Beretta, "Stazione Termini Lookbook 2009-2021" ()
2021: Brad Mirman, "Street Life" ()
2021: Boogie, "Neapolis" ()
2021: Janette Beckman, "Rebels: From Punk To Dior" ()
2021: Giuseppe Loy, "Una Certa Italia" ()
2022: Jago, "Jago" (

Collane 
Nel 2007 Drago ha dato vita alla collana “36 Chambers”. Ispirata al film 36ª camera dello Shaolin, la serie presenta 17 libri che racchiudono il lavoro di una vasta gamma di artisti contemporanei tra cui Nick Walker, Mike Giant, Ivory Serra e JonOne. Per molti di questi artisti, incluso Nick Walker, il loro contributo alla serie ha rappresentato il loro primo libro in assoluto.

Mostre 

 2002: Andres Serrano: Via Crucis a Santa Marta al Collegio Romano, una chiesa sconsacrata a Roma. A cura di Paulo von Vacano. 
 2003: Ed Templeton: Angel of Decay all'Acquario Romano di Roma. A cura di Paulo von Vacano.
 2005: Kennedy. La Famiglia, I Valori, Una Storia al Tempio di Adriano a Roma. Commissionata da Walter Veltroni e organizzata da Drago, la mostra rimane la più grande in Europa per documentare la famiglia Kennedy. Catalogare .
 2017: Cross the Streets; 40 anni di street art e scrittura al Museo di arte contemporanea di Roma. A cura di Paulo von Vacano, concept di Drago. 
 2017: The Street is Watching, presso il Centro Internazionale di Fotografia, Palermo, Italia.
 2021: Giuseppe Loy: Una Certa Italia. Fotografie 1959-1981, alle Gallerie nazionali d'arte antica di Roma.

Cataloghi 

 2008: Scala Mercalli all'Auditorium Parco della Musica di Roma. A cura di Gianluca Marziani. Catalogare .
 2008: City Slang, The Street arriva alla Galleria della Dorothy Circus Gallery di Roma. Catalogare  
 2009: Dalek + Mike Giant alla Galleria Magda Danysz di Parigi. A cura di Magda Danysz. Catalogo Dalek , catalogo Mike Giant  
 2010: I Mutanti all'Accademia di Francia a Roma. A cura di Eric de Chassey. Catalogare  
 2010: Jean-Auguste Dominique Ingres / Ellsworth Kelly all'Accademia di Francia a Roma. A cura di Eric de Chassey. Catalogare  
 2011: Europunk: la cultura visiva del punk in Europa all'Accademia di Francia a Roma. A cura di Eric de Chassey. Catalogo inglese . 
 2011: Lo Sguardo Non Mente (inglese: The Eyes Never Lie) a Palazzo Cà Zanardi, Venezia di Riccardo Ghilardi. Catalogare  
 2012: Miss Van: Wild at Heart alla Dorothy Circus Gallery di Roma. Catalogare  
 2012: Jean-Marc Bustamante all'Accademia di Francia a Roma. A cura di Eric de Chassey. Catalogare  
 2013: Israel Now [Reinventare il futuro] al Museo di Arte Contemporanea di Roma. A cura di Micol Di Veroli. Catalogare . 
 2013: Les Bains: Résidence d'Artistes al Les Bains Douches di Parigi. Commissionato da Jeanne-Pierre Marois e curato da Magda Danysz. Catalogare  
 2013: Sean Scully: Change and Horizontals alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. A cura di Joanna Kleinberg e Brett Littman, in collaborazione con Peter Benson Miller. Catalogare . 
 2013-2014: Europunk - Cité de la Musique alla Cité de la Musique, Parigi. A cura di Eric de Chassey. Catalogare . 
 2014: Simon Hantai all'Accademia di Francia a Roma. A cura di Eric de Chassey. Catalogare  
 2014: Shepard Fairey # OBEY al Palazzo delle Arti di Napoli a Napoli. A cura di Massimo Sgroi. Catalogare .
 2015: Kazuki Takamatsu, anche una bambola può farlo alla Dorothy Circus Gallery di Roma. Catalogare . 
 2016-2017: Letizia Battaglia, Just For Passion (italiano: Per Pura Passione) presso il MAXXI National Museum of the 21st Century Arts di Roma. A cura di Paolo Falcone, Margherita Guccione e Bartolomeo Pietromarchi. Catalogo inglese , catalogo italiano .
 2017: Concept Paulo Lucas von Vacano, Cross the Streets presso il MACRO Museum of Contemporary Art di Roma. Catalogare 
 2017: Giovanna Calvenzi e Kitty Bolognesi, Io sono Persona .
 2021: Giuseppe Loy, Una Certa Italia ISBN 9788898565726
 2022: Jago (scultore), Jago ISBN 9788898565658

Note

Collegamenti esterni 

 Il sito Web di Drago

Case editrici italiane